Boys (film), een Vlaamse film van Jan Verheyen
Boys (single), een single van Britney Spears
Boys (Summertime Love)
Boys (The Shirelles), een nummer van The Shirelles
Boys (Deense televisieserie), een Deense televisieserie uit 2022